Синянский — русская фамилия; имеет женскую форму Синянская.

Известные носители 
 Синянский, Олег Григорьевич (род. 1970) — украинский государственный деятель.
 Синянская, Людмила Петровна (1933—2013) — российский переводчик испанской и латиноамериканской литературы.